Thomas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Thomas Township (Kansas)
 Thomas Township (Michigan)
 Thomas Township (Missouri)
 Thomas Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 St. Thomas Township